Heideland steht für:
 Heide (Landschaft), ein offener Landschafts- und Vegetationstyp

geographische Objekte:
 Heideland (Brandenburg), Gemeinde im Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Heideland (Thüringen), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Heideland (Fürstenwalde/Spree), Ortsteil in der Stadt Fürstenwalde/Spree, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
Siehe auch:
 Heidland